Анатолій Павлович Пушкаренко (1913—1964) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу (1944). Гвардії майор.
 Арсеній Михайлович Пушкаренко (нар. 1992) — український політичний і громадський діяч
 Кирило (Кирик) Мартинович Пушкаренко (?-після 1676) — український військовий діяч доби Гетьманщини, полтавський полковник.